Едіна Галловіц-Халл і Анабель Медіна Гаррігес були чинними чемпіонками, але цього разу Медіна Гаррігес вирішила замість цього турніру взяти участь у Qatar Ladies Open 2012. Галловіц-Халл грала в парі з Карін Кнапп, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Менді Мінелла і Стефані Фегеле.

Ева Бірнерова і Олександра Панова виграли титул, у фіналі перемігши пару Мінелла і Фегеле з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Copa Sony Ericsson Colsanitas, парний розряд
2012